Rumunjska  je podjeljena na županije (rumunjski: Judeţ). Danas Rumunjska ima 41 županiju i jednu županiju-grad Bukurešt.

Rumunjska iako spada u velike europske zemlje, ne poseduje podjeli na pokrajine ili regije. Razlog ovome je centralistički pogled na područno uređenje zemlje sličan francuskom. Zbog toga je prvi nivo ispod državnog županijski. Najveći broj županija ima ime po gradu - upravnom središtu, drugi imaju povijesno ime dijela zemlje gdje se nalaze, dok treći imaju ime nekog geografskog pojma (najčešće rijeke) vezanog za dati prostor.

Broj županija i njihova veličina su se mijenjale tijekom povijesti, a to se odnosi i na 20. stoljeće Svaka promjena granica zemlje mijenjala je i unutrašnju podijelu na županije. Godine 1968. uspostavljene su ponovo županije, a posljednje promijene granica bile su 1981. godine. Godine 1995. došlo je do redefiniranja odnosa grada Bukurešta i njemu zavisne županije Ilfov, koja se sastoji od gradskih predgrađa i okružuje ga.

Najveća županija po broju stanovnika je grad-županija Bukurešt, a najmanja Covasna. Najveća županija po površini je Timiş, a najmanji grad-županija Bukurešt.

Izvor

Ostali projekti